Josef Höß ist der Name folgender Personen:

* Josef Höß (Politiker) (* 1931), deutscher Politiker (CSU)
 Josef Höß (Segler) (* 1936), deutscher Regattasegler